Ла Лахита Дос има више значења:

 Ла Лахита Дос (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Лахита Дос (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику